Грбавица може да се односи на:

 Грбавица (Нови Сад), насеље у Новом Саду, Република Србија
 Грбавица (Сарајево), насеље у општини Ново Сарајево, град Сарајево, Федерација БиХ, до прољећа 1996. у саставу Републике Српске
 Грбавица (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Грбавица (Брчко), насеље у општини Брчко, Дистрикт Брчко, БиХ

или

 Стадион Грбавица, стадион ФК Жељезничар из Сарајева, Федерација БиХ
 Грбавица (филм), босанскохерцеговачки филм из 2006. године